Владимир Остен-Сакен:
 Остен-Сакен, Владимир Александрович фон дер (1865 — ?) — полковник, участник Русско-японского войны, барон.
 Остен-Сакен, Владимир Фёдорович (1860—1920) — генерал-майор, заведующий охраной Императорского Таврического дворца.